Johansen est un nom de famille d'origine scandinave qui peut se traduire par fils de Jean. C'est le patronyme le plus courant du Danemark et de la Norvège sous cette forme. Il en existe de nombreuses variantes comme  très courant en Suède ou  dans les pays de langue anglaise. Johansen était un nom donné aux enfants dont on ne connaissait pas les parents.

 Allan Johansen (1971-), cycliste sur route professionnel
 Anette Hovind Johansen (1980-), handballeuse internationale norvégienne
 August E. Johansen (1905-1995), politicien américain
 Bård Tufte Johansen (1969-), comédien norvégien
 Bjørn Johansen (1969-), footballeur norvégien
 Bodo Johansen (1911–1996), zoologiste russe
 Britt Johansen (?-), handballeuse norvégienne
 Britt-Synnøve Johansen (1970-), chanteuse norvégienne
 Dan Anton Johansen (1979-), footballeur danois
 Darryl Johansen (1959-), Grand maitre australien d'échec
 David Johansen (1950-), chanteur du groupe The New York Dolls de 1972 à 1977
 Gotfred Johansen (1895-1978), boxeur danois
 Hans Johansen (1875-1953), coureur norvégien du combiné nordique
 Hans Johansen (zoologue) (1897-1973), zoologiste russo-danois
 Hans William Johansen (abréviation en botanique: H.W.Johans.), phycologue
 Henry Johansen (1904-1988), footballeur norvégien
 Hermann Johansen (1866-1930), zoologiste russe
 Hjalmar Johansen (1867-1913), explorateur polaire norvégien
 Isha Johansen (1964-), dirigeante de football sierra-léonaise
 Iris Johansen (1938-), auteur américain
 Jacob Lerche Johansen (1818-1900), politicien norvégien
 Jan Johansen (1966-), chanteur suédois
 Jo Johansen (1979-), coureuse d'ultra-trails néo-zélandaise
 Johan Strand Johansen (1903-1970), politicien norvégien
 John Johansen (1883–1947), athlète norvégien
 John Christen Johansen (1876-1964), peintre dano-américain
 Jon Lech Johansen (1983-), connu aussi sous le nom de DVD Jon, Norvégien qui a été impliqué dans la diffusion du logiciel DeCSS
 Julius Johansen (1999-), coureur cycliste danois
 K. V. Johansen (1968-), auteur canadien
 Kari Mette Johansen (1979-), handballeuse norvégienne
 Kevin Johansen (1964-), musicien argentino-américain
 Lars Emil Johansen (1946-), politicien groendlandais
 Leif Johansen (1930-1982), économiste norvégien
 Lucas Johansen (1997-), joueur canadien de hockey sur glace
 Magne Johansen (1965-), sauteur à ski norvégien
 Michael Johansen (1972-), footballeur danois
 Pål Johansen (1973-), psychologue norvégien
 Pascal Johansen (1979-), joueur de football français
 Pete Johansen (1962-), violoniste norvégien
 Ravi (Ivar Johansen) (1976-), musicien norvégien
 Roar Johansen (1935-), footballeur norvégien
 Ryan Johansen (1992-), hockeyeur professionnel canadien
 Sharon Johansen (1948-), modèle norvégien
 Sigleif Johansen (1948-), biathlète norvégien
 Simen Røine Johansen (1978-), joueur et entraîneur de football norvégien
 Stig Johansen (1972 -), footballeur norvégien, international norvégien
 Terje Riis Johansen (1968-), politicien norvégien
 Tor Egil Johansen (1950-), footballeur norvégien
 Truls Johansen (1989-), skieur alpin norvégien
 Truls Sønstehagen Johansen (1991-), coureur norvégien du combiné nordique
 Vilde Johansen (1994-), handballeuse internationale norvégienne

Voir aussi
 
 
 
 

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien